Здесь представлен список японской анимации выпущенной в 2013 году.

Январь 
 1 января — «Puchimas!: Petit iDOLM@STER» (64 серии, ONA)
 3 января —  (13 серий, TV)
 4 января — «Cuticle Tantei Inaba» (12 серий, TV)
 5 января — «Maoyuu Maou Yuusha» (12 серий, TV)
 6 января:
 «Minami-ke Tadaima» (13 серий, TV)
 «AKB0048 Next Stage» (13 серий, TV)
 «Love Live! School Idol Project» (13 серий, TV)
 «OreShura» (13 серий, TV)
 «Ishida to Asakura» (12 серий, TV)
 7 января —  (12 серий, TV)
 8 января —  (12 серии, TV)
 10 января:
 «GJ-bu» (12 серий, TV)
 «Tamako Market» (12 серий, TV)
 11 января:
 «Kotoura-san» (12 серий, TV)
 «Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next» (12 серий, TV)
 «Sasami-san@Ganbaranai» (12 серий, TV)
 «Vividred Operation» (12 серий, TV)
 12 января:
 «Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?» (10 серий, TV)
 «Hunter x Hunter: Phantom Rouge» (Фильм)
 «Chihayafuru 2» (25 серий, TV)
 13 января —  (38 серий, TV)
 25 января — «Hetalia: The Beautiful World» (20 серий, ONA)

Февраль 
 1 февраля — «Berserk: Ougon Jidaihen III — Kourin» (Фильм)
 9 февраля — «Star Driver The Movie» (Фильм)
 23 февраля — «Ashita no Kibou: Kanashimi yo Arigatou - Takae Tsuneo Monogatari» (Фильм)
 26 февраля — «Brothers Conflict» (1 серия, Special)

Март 
 2 марта:
  (Фильм)
 «Little Witch Academia» (Фильм)
 9 марта — «Maoyuu Maou Yuusha: Kono Monogatari wa, Daniku Dake Dewanai no ja!» (1 серия, Special)
 27 марта:
 «Arcana Famiglia: Capriccio — stile Arcana Famiglia» (1 серия, OVA)
 «Puchimas!: Petit iDOLM@STER — Takatsuki Gold Densetsu Special!! Harukasan Matsuri» (6 серий, Special)

Апрель 
 4 апреля:
 «RDG Red Data Girl» (12 серий, TV)
 «The Devil is a Part-Timer!» (13 серий, TV)
 «Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru» (12 серий, TV)
 «Dansai Bunri no Crime Edge» (13 серий, TV)
 5 апреля — «Aku no Hana» (13 серий, TV)
 6 апреля:
  (39 серий, TV)
 «Date A Live» (12 серий, TV)
 «Boku wa Ou-sama» (12 серий, TV)
 7 апреля:
 «Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai» (13 серий, TV)
 «Namiuchigiwa no Muromi-san» (12 серий, TV)
 «Suisei no Gargantia» (13 серий, TV)
 «Attack on Titan» (25 серий, TV)
  (21 серия, TV)
 8 апреля — « Mushibugyou» (26 серий, TV)
 9 апреля:
 «Arata Kangatari» (12 серий, TV)
 «Hayate no Gotoku! Cuties» (12 серий, TV)
 «Yuyushiki» (13 серий, TV)
 10 апреля —  (12 серий, TV)
 12 апреля:
 «To Aru Kagaku no Railgun S» (24 серии, TV)
 «Kakumeiki Valvrave» (12 серий, TV)
 13 апреля —  (Фильм)
 19 апреля —  (1 серия, Special)
 20 апреля — «Steins;Gate: Fuka Ryouiki no Déjà vu» (Фильм)
 24 апреля — «Hetalia: The Beautiful World» (4 серии, OVA)
 29 апреля — «Miyakawa-ke no Kuufuku» (10 серий, ONA)

Май 
 3 мая — «Karneval» (13 серий, TV)
 18 мая — «Baka Mukashi Banashi Movie: Jijii Wars» (Фильм)
 21 мая — «Baka Miserables» (3 серии, ONA)
 31 мая — «Kotonoha no Niwa» (Фильм)

Июнь 
 12 июня — «Be Blues! Ao ni Nare PV» (1 серия, Special)
 21 июня — «Arata Kangatari Picture Drama» (6 серий, Special)
 26 июня — «Bakuman» (2 серии, Special)
 29 июня — «Boku wa Ou-sama» (1 серия, Special)

Июль 
 2 июля
 «Ark IX» (1 серия, OVA)
 «Brothers Conflict» (12 серий, TV)
 4 июля — «Free! — Iwatobi Swim Club» (12 серий, TV)
 5 июля
 «Servant × Service» (13 серий, TV)
 «Rozen Maiden» (13 серий, TV)
 7 июля — «Monogatari Series: Second Season» (26 серий, TV)
 8 июля — «Blood Lad» (10 серий, TV)
 9 июля — «Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui!» (12 серий, TV)
 20 июля — «Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo?: Onsen Manyuuki» (1 серия, OVA)

Август 
 6 августа — «Minami-ke Natsuyasumi» (1 серия, OVA)
 15 августа — «Higurashi no Naku Koro ni Kaku: Outbreak» (1 серия, OVA)
 18 августа — «Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai» (3 серии, Special)
 31 августа — «Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai.» (Фильм)

Сентябрь 
 11 сентября — «Free!: FrFr — Short Movie» (7 серий, Special)
 25 сентября —  (1 серия, OVA)

Октябрь 
 4 октября — «Golden Time» (24 серии, TV)
 6 октября
 «Assassination Classroom» (яп. Ansatsu Kyoushitsu)　(1 серия, Special)
 «Ace of Diamond (яп. Dia no Ace)» (52 серии, TV)
 8 октября
 «Non Non Biyori» (12 серий, TV)
 «Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova» (12 серий, TV)
 9 октября
 　(12 серий, TV)
 «Tokyo Ravens» (24 серии, TV)

Ноябрь 
 23 ноября — «Bayonetta: Bloody Fate» (Фильм)

Декабрь 
 1 декабря — «Blood Lad OVA» (1 серия, OVA)
 27 декабря — «Hunter x Hunter: The Last Mission» (Фильм)
 29 декабря — «Buddy Complex» (13 серий, TV)

Примечания

Ссылки 
 Зимний сезон 2013, Niconico Channel
 Зимний сезон 2013, Anime News Network
 The Winter 2013 Anime Preview Guide (рецензии)
 Весенний сезон 2013, Niconico Channel
 Весенний сезон 2013, Anime News Network
 The Spring 2013 Anime Preview Guide (рецензии)
 Летний сезон 2013, Niconico Channel
 Летний сезон 2013, Anime News Network
 The Summer 2013 Anime Preview Guide (рецензии)
 Осенний сезон 2013, Niconico Channel
 Осенний сезон 2013, Anime News Network
 Fall 2013 Anime Preview Guide (рецензии)

Аниме 2013 года
Все хронологические списки